Dewey Martin peut désigner :
  (1940-2009), un batteur canadien de rock, notamment au sein du groupe Buffalo Springfield.
 Dewey Martin (1923-), un acteur américain.